Stowarzyszenie „Marsz Zwycięstwa” — polska organizacja pozarządowa o charakterze patriotycznym. Zgodnie ze swoim programem zawartym w statusie deklaruje krzewienie dumy narodowej ze zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, a także edukację historyczną społeczeństwa oraz krzewienie patriotyzmu. Stowarzyszenie powstało na bazie organizowanego cyklicznie (15 sierpnia każdego roku) Marszu Zwycięstwa, którego jest organizatorem.

Historia

Przed powołaniem stowarzyszenia
Pierwszy i drugi Marsz Zwycięstwa zorganizowane został w Żyrardowie odpowiednio 15 sierpnia 2015 i 2016 roku. W pierwszym marszu wzięło udział kilkadziesiąt osób, które przeszły od Grobu Nieznanego Żołnierza do kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia gdzie odbyła się stacjonarna część wydarzenia.

Od 2017 roku marsz przeniesiony został do Warszawy. Według doniesień medialnych w Marszu wzięło udział około 400 osób. Na trasie przemarszu zorganizowana została blokada ulicy przez Obywateli RP i Ogólnopolski Strajk Kobiet. Organizatorzy Marszu określili cel wydarzenia: III Marsz Zwycięstwa miał na celu oddanie hołdu wybitnemu pokoleniu Polaków, które odzyskało dla Polski niepodległość i umiało ją niedługo potem obronić przed bolszewickim, barbarzyńskim najazdem.

W 2018 roku IV Marsz Zwycięstwa również nie odbył się bez komplikacji, na trasie przemarszu blokadę jak w roku ubiegłym zorganizowali Obywatele RP. Marsz szedł następującą trasą: Muzeum Wojska Polskiego, Aleje Jerozolimskie, rondo Charlesa de Gaulle’a, ul. Nowy Świat.

W 2019 roku trasa V Marszu Zwycięstwa została zmieniona by ominąć planowaną przez Obywateli RP blokadę. Organizatorzy Marszu zachęcali do uczestnictwa słowami: Zapraszamy wszystkich patriotów - tych którym bliska jest niepodległość i suwerenność Państwa Polskiego, niezależnie od tego z jakiej są opcji politycznej.

W 2020 roku VI Marsz Zwycięstwa miał za zadanie uczcić 100 lecie bitwy Warszawskiej. Zgodnie z przekazem medialnym Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał zakaz dla tego zgromadzenia motywując swoją decyzje względami epidemiologicznymi. Wydarzenie ostatecznie odbyło się, w przemarszu wzięło udział ponad tysiąc osób..

Stowarzyszenie powstało 25 sierpnia 2020 roku przekształcając się z cyklicznego wydarzenia organizowanego od 2015 roku znanego pod nazwą Marsz Zwycięstwa. Organizatorzy marszu postanowili stworzyć stowarzyszenie na bazie imprezy.

Działalność stowarzyszenia

W 2021 roku odbył się VII Marsz Zwycięstwa, motywem organizatorów do przeprowadzenia wydarzenia było: Jako Polacy potrzebujemy historii, które będą nas popychały do działania skutecznego i zwycięskiego. Z waszą pomocą zorganizujemy patriotyczne obchody zwieńczone wielkim Marszem Zwycięstwa, który 15 sierpnia przejdzie ulicami Warszawy. Wznosząc narodowe hasła, w patriotycznej atmosferze przemaszerujemy głównymi ulicami stolicy.

29 września 2021 roku stowarzyszenie współorganizowało wykład online Wielkie zwycięstwo czy utracona szansa na wielkość? Spotkanie z prof. Odziemkowskim. Celem wydarzenia było przybliżenie słuchaczom tematyki wojny polsko-bolszewickiej. Wykład prowadził Profesor Janusz Odziemkowski.

20 października 2021 roku stowarzyszenie brało udział w warsztatach ProNGO służących rozwojowi organizacji pozarządowych, organizowanym przez Stowarzyszenie im. Przemysła II.

13 lutego 2022 roku ukazała się płyta poświęcona życiu i naukom bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W hołdzie Prymasowi zrealizowana na zlecenie stowarzyszenia.

1 i 15 sierpnia 2022 roku organizacja zorganizowała pokaz pt. "Jak działać w sytuacji zagrożenia - Polacy w obliczu burzliwych wydarzeń na Ukrainie" polegający na prezentacji medycyny pola walki i pokazie broni pod okiem instruktora. Pokaz dofinansowany został ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego .

15 sierpnia 2022 roku Stowarzyszenie zorganizowało VIII marsz zwycięstwa. 
Organizatorzy zachęcali do udziału w przemarszu słowami: W tym roku marsz odbędzie się w cieniu zaplanowanych na 17 sierpnia uroczystości pogrzebowych mjr Marii Mireckiej-Loryś, działaczki Młodzieży Wszechpolskiej, działaczki Narodowej Organizacji Wojskowej/Stronnictwa Narodowego, komendantki Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet i działaczki polonijnej w USA, w związku z czym głównym motywem marszu będzie jedna z najbardziej symbolicznych bitew wojny polsko-bolszewickiej tj. bitwa pod Zadwórzem, zwana polskimi Termopilami, na której rocznicowe pielgrzymki mjr Mirecka-Loryś corocznie się udawała z racji na udział w tej bitwie jej brata, Bronisława Mireckiego. Serdecznie zapraszamy – razem uczcijmy pamięć bohaterów 1920 roku, w tym właśnie m.in. Bronisława Mireckiego.

Idea i działalność 
Stowarzyszenie deklaruje w swoim statucie jako cel: Krzewienie dumy narodowej ze zwycięstwa Polaków w bitwie warszawskiej 1920 roku, a także edukację historyczną społeczeństwa na temat znaczenia "Cudu nad Wisłą" dla niepodległości Polski. Popularyzację wiedzy o wybitnych postaciach, którym zawdzięczamy obronę Polskiej państwowości, a także jej skutków geopolitycznych w wymiarze ogólnoświatowym tj. zatrzymanie rewolucji bolszewickiej.

Zarząd 
Władze stowarzyszenia składają się z organu reprezentującego oraz nadzorczego. Organem reprezentującym stowarzyszenie jest zarząd składający się z 3 członków: prezesa oraz dwóch członków zarządu. Organem nadzorczym jest dwuosobowa komisja rewizyjna. Prezesem stowarzyszenia jest Kacper Kociszewski.

Przypisy 

Organizacje pozarządowe w Polsce